Peñarandilla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Peñarandilla (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Peñarandilla (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar